Tomislav Ivić ist der Name folgender Personen:

* Tomislav Ivić (Fußballtrainer) (1933–2011), jugoslawischer bzw. kroatischer Fußballtrainer
 Tomislav Ivić (Politiker) (* 1961), kroatischer Politiker